

Astronomia 
 Iris – planetoida o numerze katalogowym 7
 IRIS – skrótowiec z ang. Interface Region Imaging Spectrograph (amerykański satelita do obserwacji Słońca)

Biologia

Anatomia 
 iris – łacińska nazwa tęczówki

Medycyna

Taksonomia 
 Iris – łacińska nazwa rodzajowa owadów z rzędu modliszek
 Iris – łacińska nazwa rodzajowa kosaćca
 iris – łacińska nazwa gatunkowa, np. Apatura iris, Litoria iris

Kultura i rozrywka 
 Iris – film Richarda Eyre’a o życiu Iris Murdoch
 
 Iris – fikcyjny potwór z serii filmów o Gamerze
 Iris – piosenka Goo Goo Dolls z filmu Miasto aniołów
 Iris – amerykański zespół muzyczny
 Iris – japoński zespół muzyczny
 Iris – rumuński zespół muzyczny

Mitologia grecka 
 Iris (Iryda, Irys, Taumantyda) – w mitologii greckiej bogini i uosobienie tęczy, posłanka bogów

Nazwy okrętów 
 
 „Iris” (USS „Iris”) – nazwa okrętów US Navy
 „Iris” – nazwa francuskich okrętów

Osoby o imieniu Iris 
 Iris Kyle – amerykańska kulturystka
 Iris Murdoch – angielska pisarka pochodzenia irlandzkiego
 Iris Schwabl – austriacka biathlonistka
 Íris Pereira de Souza – piłkarz brazylijski

Inne 
 IRIS – skrótowiec z ang. International Railway Industry Standard (standard zarządzania w przemyśle kolejowym)

Zobacz też 

 IRIS-T – pocisk rakietowy
 Iryda
 Irys

Przypisy